Игнашкино — название населённых пунктов в России:

 Игнашкино — деревня в Бижбулякском районе Башкортостана.
 Игнашкино — деревня в Дуванском районе Башкортостана.
 Игнашкино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Игнашкино — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.
 Игнашкино — деревня в Островском районе Псковской области.
 Игнашкино — деревня в Колпашевском районе Томской области.